Черривуд (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер), между дорогами  и , и разделённый трассой .

Примечания 

Населённые пункты графства Дун-Лэаре-Ратдаун